Золото́й Ключ — топоним.

Населённые пункты 
 Золотой Ключ — посёлок в Прибайкальском районе Бурятии.
 Золотой Ключ — исчезнувшее село в Кировском районе Крыма, до 1948 года — Субаш.

Реки 
 Золотой Ключ — река в Пожарском районе Приморского края.

Разное 
 «Золотой ключ» — бывшая лотерея компании «Интерлот».

См. также